Tamgha, paraula turca
 Tamgà, poble del territori de Primórie, a Rússia